Eric Matías Luciano Borsani (n. , Ramos Mejía, Provincia de Buenos Aires) es un piloto argentino de automovilismo de velocidad. Desarrolla su carrera deportiva casi de manera íntegra en monoplazas, siendo un destacado piloto de Fórmula Renault y Fórmula Ford, llegando a obtener dos campeonatos en la Fórmula Ford de Italia. Compitió en la Fórmula Súper Renault Argentina y en la Fórmula 3 Sudamericana, dando fin a su etapa como monopostista, para subir en el año 2007 a los automóviles de turismo. Ese año debutaría en la divisional Top Race Junior, categoría escuela del Top Race, compitiendo para el equipo Azar Motorsport, al comando de un Ford Mondeo II. En el año 2009, quedó muy cerca de concretar el título de campeón al finalizar en cuarto lugar, pero obteniendo para sí, un palmarés de 3 carreras ganadas, dos de ellas de forma consecutiva.

Se retiró de la práctica luego del año 2009, tras no conseguir sustento económico para continuar con su trayectoria, quedando abierta la posibilidad de un retorno a las pistas. Tras su retiro, tuvo esporádicas participaciones en Top Race, siendo invitado a carreras de pilotos retirados, como así también fue contratado como asesor deportivo para la divisional Top Race Junior, dentro de la estructura Azar Motorsport.

A pesar de haber nacido en la localidad de Ramos Mejía, trasladó su residencia a la ciudad de Castelar, a la cual representó en cada categoría en la que intervino.

Trayectoria deportiva

Kartista

Automovilista

Palmarés

Referencias

Enlaces externos 
 Sitio oficial del piloto
 Borsani armó su equipo para la Súper

Deportistas de la provincia de Buenos Aires
Pilotos de Top Race
Ramenses
Pilotos de automovilismo de Argentina
Pilotos de Fórmula Renault Argentina
Pilotos de Fórmula Súper Renault Argentina